Найтінгейл (, «соловей») — англійське прізвище.

Персоналії 
 Денні Найтінгейл — британський сучасний п'ятиборець
 Флоренс Найтінгейл — британська медсестра

Див. також 
 Найтінгейл (острів) — острів
 Nightingale — шведський гурт